En Pologne, Brzeziny peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Brzeziny, gmina du powiat de Kalisz
 Brzeziny, village du powiat de Kalisz
 Brzeziny, village du powiat de Kościan
 Brzeziny, village du powiat de Środa Wielkopolska

 dans la voïvodie de Łódź :
 Brzeziny, ville
 Brzeziny, powiat
 Brzeziny, gmina du powiat de Brzeziny
 Brzeziny, village du powiat de Kutno
 Brzeziny, village du powiat de Poddębice
 Brzeziny, village du powiat de Radomsko
 Brzeziny, village du powiat de Wieruszów
 Brzeziny, village de la gmina de Rzeczyca
 Brzeziny, village de la gmina de Mokrsko
 Brzeziny, village de la gmina de Skomlin

 dans la voïvodie de Lublin :
 Brzeziny, village du powiat de Biłgoraj
 Brzeziny, village du powiat de Chełm
 Brzeziny, village du powiat de Janów Lubelski
 Brzeziny, village du powiat de Krasnystaw
 Brzeziny, village du powiat de Lubartów
 Brzeziny, village du powiat de Łęczna
 Brzeziny, village du powiat de Radzyń Podlaski
 Brzeziny, village du powiat de Ryki
 Brzeziny, village de la gmina de Bełżec
 Brzeziny, village de la gmina de Lubycza Królewska, du powiat de Tomaszów Lubelski.

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Brzeziny, village du powiat de Gostynin
 Brzeziny, village du powiat de Mińsk
 Brzeziny, village du powiat de Radom

 dans la voïvodie d'Opole :
 Brzeziny, village du powiat de Nysa
 Brzeziny, village du powiat d'Olesno

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Brzeziny, village du powiat de Kielce
 Brzeziny, village du powiat de Staszów

 dans la voïvodie de Silésie :
 Brzeziny, village du powiat de Kłobuck
 Brzeziny, village du powiat de Myszków
 Brzeziny, village du powiat de Zawiercie

 dans d'autres voïvodies :
 Brzeziny, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Brzeziny, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Brzeziny, village de la voïvodie de Podlachie
 Brzeziny, village de la voïvodie de Poméranie
 Brzeziny, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Brzeziny, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie